Arcega ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Arcega (* 1960), spanischer Basketballspieler
 J. J. Arcega-Whiteside (* 1996), spanisch-US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 José Arcega (* 1964), spanischer Basketballspieler